George Cavendish peut faire référence à :

 George Cavendish,  comte de Burlington (1754–1834), député du Royaume-Uni
 George Cavendish (vers 1494–1562), écrivain anglais
 George Henry Compton Cavendish (1784–1809), homme politique anglais
 Lord George Augustus Cavendish (décédé en 1794), homme politique britannique
 Lord George Henry Cavendish (1810–1880), membre du Parlement du Royaume-Uni
 George Cavendish-Bentinck (1821–1891), avocat britannique, homme politique conservateur et joueur de cricket
 George Cavendish (1766–1849), homme politique anglo-irlandais